Партон:

 Парто́н — элементарная частица.
 Партон, Джеймс (1822—1891) — американский писатель.
 Па́ртон, Долли (род. 1946) — американская актриса и певица.
 Партон, Стелла (род. 1949) — американская певица кантри, автор песен и актриса.